Katze steht für:

 im allgemeinen Sprachgebrauch die Hauskatze
 in der Biologie die Familie der Katzen
 Katze (Wappentier)
 das weibliche Tier der Kleinkatzen und anderer Tiere, siehe Liste der Bezeichnungen für Haus- und Wildtiere

sowie:
 Katze (Festungsbau), erhöhte Geschützstellung
 Katze (Belagerungsgerät), mittelalterliches Belagerungsgerät
 ein Hebezeug-Bestandteil, siehe Laufkatze
 Geldbörse im Mittelalter, siehe Geldkatze
 Katze (Schiff), ein Schiffstyp
 ein Mikrofon-Windschutz aus Fell
 Schrödingers Katze, ein Gedankenexperiment der Physik
 eine gleichnamige Yogastellung (Bidalasana), siehe Bidalasana und Bitilasana

namentlich:
 Katze (Sternbild)
 Katze (Hessenwald), 413 m, Berg im Hessenwald
 Katze (Schwarza), ein Fluss im Thüringer Schiefergebirge
 Zur Katze (Bad Kösen), ein historisches Gasthaus

Katze ist der Familienname von:
 Tobi Katze (* 1981), deutscher Autor, Kabarettist und Slampoet

Siehe auch:
 Die Katze
 Falsche Katze
 Katz
 Katzer